Los estereospóndilos (Stereospondyli) son un clado extinto de temnospóndilos que vivieron desde finales del período Pérmico hasta comienzos del período Cretácico. Los miembros de este clado sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico-Triásico en una región probablemente localizada en lo que hoy es Australia. Consecuentemente se produjo un proceso de radiación adaptativa hacia otras zonas de Pangea, alcanzado el grupo su mayor distribución y diversificación a comienzos del período Triásico.

Cladograma basado en Yates & Warren (2000) y Damiani (2001).

Referencias

Bibliografía
Schoch, R. R. (2008) The Capitosauria (Amphibia): characters, phylogeny, and stratigraphy . Palaeodiversity 1:189–226
Yates, A. M. & Warren, A. A. (2000) . Zoological Journal of the Linnean Society 128: 77-121.

Enlaces externos 
Stereospondyli en Mikko's Phylogeny Archive